Als Kabinett Kramp-Karrenbauer werden folgende von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geführte Landesregierungen des Saarlands bezeichnet:

 Das erste Kabinett von August 2011 bis Mai 2012: Kabinett Kramp-Karrenbauer I
 Das zweite Kabinett von Mai 2012 bis Mai 2017: Kabinett Kramp-Karrenbauer II
 Das dritte Kabinett von Mai 2017 bis Februar 2018: Kabinett Kramp-Karrenbauer III